Тетис може да се односи на:

Тетис, женски титан из грчке митологије
Тетис, природни сателит Сатурна
Тетис, океан који је постојао између континената Гондвана и Северноатлантско копно
Тетис регио, вулканскa областa на Венери